Liboc bezeichnet

Liboc (Aubach), Nebenfluss der Eger in Tschechien, siehe Liboc (Fluss)
Liboc (Frankenhammer), Ortsteil von Kraslice, Tschechien
Liboc (Leibitsch), Ortsteil von Kynšperk nad Ohří, Tschechien, siehe Liboc (Kynšperk nad Ohří)
Liboc (Libotz), zum Stadtbezirk 6 gehöriger Stadtteil von Prag, Tschechien, siehe Liboc (Prag)